Беретті:

 Беретті Вікентій Іванович (1781–1842) — російський та український архітектор італійського походження.
 Беретті Олександр Вікентійович (1816–1895) — український та російський архітектор, син Вікентія Беретті.

Італійські прізвища